

Sigle 

 Encyclopedia of Triangle Centers – enciclopedia on-line dei centri del triangolo
 Exchange Traded Commodities – strumento finanziario

Codici 
 etc – codice ISO 639-3 della lingua etchemin

Musica 
 ETC – album di Dara Rolins del 2017

Altro 
 etc. – abbreviazione di et cetera